Chadli est un prénom masculin et un nom de famille. 

Pour les articles sur les personnes portant le prénom Chadli, consulter la .

 
 Amor Chadli (ou Amor Chadly) (1925- ), homme politique et médecin tunisien ;
 Mustapha Chadli (ou Mustapha Chadili) (1973- ), footballeur marocain ;
 Nacer Chadli (1989- ), footballeur international belge d’origine marocaine.

Références  
 

Prénom masculin